Isabelle Courteau (né en 1960), poétesse québécoise ;
 Loïc Courteau (né en 1964), joueur et entraîneur de tennis français ;
 Roland Courteau (né en 1943), homme politique français ;
 Yves Courteau (né en 1964), joueur québécois de hockey sur glace.

Voir aussi 
 Louise Courteau Éditrice, maison d'édition québécoise fondée en 1981.